Каганов Ісак Якович
 Каганов Михайло Іванович
 Каганов Мойсей Ісакович — радянський фізик.

 Каганова Поліна Ісаївна — радянська українська поетеса, авторка дитячих, ліричних та віршів на військову тематику.

Див. також 
 Каган (прізвище)